Боб Мюррей (;  26 листопада 1954, Кінгстон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року в ГЮХЛК.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 52-м загальним номером командою «Чикаго Блек Гокс».

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 17 років, провів, захищаючи кольори команди «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 1120 матчів у НХЛ, включаючи 112 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Пост-ігрова кар'єра 
Працював скаутом у клубах «Чикаго Блекгокс», «Майті Дакс оф Анагайм» та «Ванкувер Канакс».

З 14 липня 2005 року віце-президент клубу «Майті Дакс оф Анагайм». Володар Кубка Стенлі в 2007.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981, 1983.
 Найкращий генеральний менеджер НХЛ — 2014.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Канадці шотландського походження
Уродженці Кінгстона (Онтаріо)